Bataille de Salamine de Chypre peut désigner :
 Bataille de Salamine de Chypre, une bataille sur terre et sur mer lors de la révolte de l'Ionie ;
 Bataille de Salamine de Chypre, entre la Ligue de Délos et l'Empire Perse, qui déboucha sur la Paix de Callias;
 Bataille de Salamine de Chypre, une bataille navale lors des guerres des diadoques.

Voir aussi 
 Bataille de Salamine de l'Attique (480 av. J.-C.), une bataille navale lors des Guerres médiques